Хуан II (6. март 1405 — 20. јул 1454) био је краљ Кастиље од 1406. до 1454. Био је син Енрикеа III и Катарине од Ланкастера, праунуке Едварда III Плантагенета и унуке Педра I Суровог.

Родио се у Тороу, у провинцији Замора, у краљевској палати Краљевског манастира Сан Илдефонса. Имао је само осам година кад му је умро отац, 1406. Његова мајка и очев брат, Фернандо де Антекера, владали су као регенти у његово име док није постао пунолетан. Склопили су споразум и поделили краљевство на два дела.

Током регентства, поново су се повеле борбе са Гранадом (1410—1411), а такође су се успоставили добри односи са Енглеском (1410) и Португалијом (1411). Након Споразума из Каспа (1412), регент Фернандо је напустио Кастиљу и постао краљ Арагона под именом Фернандо I.

Катарина од Ланкастера је умрла 2. јуна 1418. а у марту следеће године Хуан је у Мадриду на састанку Кортеса био проглашен пунолетним са 14 година. Нешто касније склопио је брак са својом рођаком, Маријом од Арагона (1396—1445), кћерком Фернанда I. Венчање је одржано у Авили, 4. августа 1420. Оз тог брака родило се четворо деце, али је само једно дете преживело, које је касније постало краљ под именом Енрике IV од Кастиље. Након смрти Марије од Арагона, 1445, Хуан се оженио по други пут са Изабелом од Португалије (1428—1496), 17. августа 1447. године у Мадригалу де лас Алтас Торес.

Хуан је био слабог карактера и потпао је под утицај Алвара де Луне, што је изазвало сукоб са интересима арагонских принчева и кастиљанских племића. Пошто је арагонски краљ подржао арагонске принчеве, дошло је до кратког рата између ове две краљевине између 1429. и 1430. Рат се завршио победом Алвара Луне и протеривањем арагонских принчева.

Утицај Алвара Луне на краља почеће да слаби доласком Изабеле од Португалије на кастиљански двор, под чијим је утицајем Хуан на крају отпустио свог дугогодишњег човека од поверења. Алваро Луна је био ухапшен, осуђен и погубљен на Главном тргу у Ваљадолиду 3. јуна 1453.

Годину дана касније, Хуан је умро близу Ваљадолида, 20. јула 1454. На кастиљанском престолу наследио га је његов син Енрике, под именом Енрике IV од Кастиље.

Породично стабло

Литература 
 
 Alfonso Franco Silva, Las intrigas políticas de Juan Pacheco, del combate de Olmedo a la muerte de Juan II (1445—1454). Anuario de estudios medievales, , Nº 37, 2, 2007, págs. 597-652.
 Villarroel González, Oscar, Capilla y capellanes reales al servicio del rey en Castilla: la evolución en época de Juan II (1406—1454). En la España medieval, , Nº 31, 2008, págs. 309-356
 
 Cañas Gálvez, Francisco de Paula, La música en la Corte de Juan II de Castilla (1406—1454). Nuevas fuentes para su estudio. Revista de Musicología, , XXIII (2000), nº 2. стр. 367–394
 Cañas Gálvez, Francisco de Paula, La itinerancia de la corte de Castilla durante la primera mitad del siglo XV: el eje Burgos-Toledo, escenario burocrático-administrativo y político de la Monarquía en tiempos de Juan II, en L´Itinérance des cours (fin XIIe. siècle milieu XVe. siècle): un modèle ibérique?, e-Spania: Revue électronique d´études hispaniques médiévales, , nº 8, 2009 (Ejemplar dedicado a la Itinérance des cours)
 Cañas Gálvez, Francisco de Paula, La diplomacia castellana durante el reinado de Juan II: la participación de los letrados de la Cancillería Real en las embajadas regias. Anuario de Estudios Medievales, , 40/2, julio-diciembre de (2010). стр. 691–722.
 Cañas Gálvez, Francisco de Paula, La cámara de Juan II: vida privada, ceremonia y lujo en la corte de Castilla a mediados del siglo XV, en Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla, Vol. 1, Madrid, Ediciones Polifemo. 
 Cañas Gálvez, Francisco de Paula, El itinerario de la corte de Juan II de Castilla (1418—1454), Sílex Ediciones, Madrid.

Спољашње везе 

Рођени 1405.
Умрли 1454.
Владари Кастиље
Принц од Астурије